

Cinema
Southbound - Autostrada per l'inferno (Southbound) – film del 2016 diretto da registi vari

Musica
Southbound – album del 1966 di Doc Watson
Southbound – album del 2014 dei Dobie Brothers
Southbound – singolo del 2019 di Carrie Underwood